Вандербилт — фамилия:

 Вандербилт, Джарред (род. 1999) — американский профессиональный баскетболист.
 Вандербилт, Рилиа (род. 1979) — американская актриса.

См. также 
 Вандербильт